Sanad ist der Familienname folgender Personen:
 Maikel Nabil Sanad (* 1985), ägyptischer Blogger
 Mohammad Sanad (* 1991), ägyptischer Handballspieler
 Mohammed Saleh Sanad (* 1987), bahrainischer Fußballspieler

Sanad ist der Name folgender Ortschaften:
 Sanad (Bahrain), Stadt in Bahrain
 Sanad (Serbien), Ortschaft in Serbien

Sanad bezeichnet:
 Sanad (Urkunde), in Mogul- und Britisch-Indien eine herrscherliche Urkunde mit der Gewährung von Rechten